Janko je lahko:

 Janko, moško osebno ime 
 Janko (priimek), priimek več znanih ljudi